«Три дня лейтенанта Кравцова» — телефильм о Великой Отечественной войне режиссёра Александра Даруга. Главную роль сыграл Алексей Воробьёв. Премьера состоялась 9 мая 2012 года на телеканале «Россия-1» и на телеканале «Интер». Релиз на DVD компании «Lizard Cinema Trade» вышел 5 июня 2012 года.

Сюжет 
В 1944 году выпускника пехотного училища лейтенанта Николая Кравцова отправляют на фронт командиром взвода. Он слышал, что средняя продолжительность жизни комвзвода на передовой — три дня. Три дня на фронте проходят, и после ожесточённого боя он остаётся одним из немногих уцелевших из всего взвода.
В эпилоге говорится, что 12 мая 1945 года, через три дня после Победы, гвардии старший лейтенант Кравцов погиб в бою в Германии.

Производство 
Съёмки проходили в 2011 году в подмосковном Ногинске. Актёра на главную роль искали в течение четырёх месяцев.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Военные фильмы России
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы Star Media